Нижче наведено список 353 муніципалітетів департаменту Гар.

Гар

Гар (департамент)